Clark — многозначное слово, может означать:
 Латинское написание фамилии и связанного топонима Кларк.
 Clark — сценическое имя британского IDM-музыканта Криса Кларка.
 Clark Material Handling Company — южнокорейский производитель подъёмно-погрузочной техники и складского оборудования.
 Clark Equipment Company — производитель строительного оборудования.
 Kimberly-Clark Corporation — американская корпорация, один из лидеров по выпуску продукции для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены.

См. также 
 Кларк